Gurley ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Gurley (Alabama)
 Gurley (Louisiana)
 Gurley (Nebraska)
 Gurley (South Carolina)

in Australien:
 Gurley (New South Wales)

Unternehmen:
 Gurley Precision Instruments, gegründet 1845 in Troy, New York
 Gurley (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Helen Gurley Brown (1922–2012), Autorin und langjährige Chef-Editorin des New Yorker Cosmopolitan Magazine
 Elizabeth Gurley Flynn (1890–1964), US-amerikanische Arbeiterführerin und Feministin
 Henry Hosford Gurley (1788–1833), US-amerikanischer Politiker
 John A. Gurley (1813–1863), US-amerikanischer Politiker
 Lydia Gurley (* 1984), irische Radsportlerin
 Ralph Randolph Gurley (1797–1872), US-amerikanischer Geistlicher
 Todd Gurley (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler